

Geografische locaties
 Castilleja de Guzmán, een gemeente in Spanje
 Ciudad Guzmán, een stad in Mexico
 Puebla de Guzmán, een gemeente Spanje
 Puerto Guzmán, een gemeente in Colombia
 Santo Domingo de Guzmán, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek
 Villa Vaca Guzmán, een gemeente in Bolivia
 Villa Vaca Guzmán, een plaats in deze gemeente

Personen
Guzman of Guzmán is een Spaanse achternaam, oorspronkelijk de Guzmán, verwijzend naar het dorp Guzmán in de provincie Burgos. De Portugese vorm van de naam is Gusmão.
 Abimael Guzmán (1934), Peruaans guerrillaleider, stichter van het Lichtend Pad
 Alonzo Pérez de Guzmán el Bueno (1550-1615), Spaans vlootcommandant
 Dominicus Guzman (1170-1221), stichter van de kloosterorde der Dominicanen
 El Chapo Guzmán (1954), Mexicaans drugsbaron
 Emilio Guzman (1981), Nederlands stand-upcomedian en cabaretier
 Ever Guzmán (1988), Mexicaans voetballer
 Evo Guzmán (1988), Mexicaans voetballer
 José Francisco Fonseca Guzmán (1979), Mexicaans voetballer
 Francisco de Tello de Guzmán (-1603), Spaans koloniaal bestuurder
 Gaspar de Guzmán y Pimentel (1587-1645), Spaans staatsman
 Jacobo Arbenz Guzmán (1913–1971), Guatemalteeks politicus en militair
 Javier Guzman (1977), Nederlands cabaretier
 Jonathan de Guzmán (1987), Nederlands voetballer oorspronkelijk uit Canada
 Juan Guzmán Tapia, Chileens rechter
 Julian de Guzmán (1981), Canadees voetballer
 Leonor Núñez de Guzmán (1310-1351), Castiliaans edelvrouw, moeder van koning Hendrik II van Castilië
 Luis Guzmán (1956), Puerto Ricaans acteur
 Maravillas Pidal y Chico de Guzmán (1891-1974), Spaanse karmelietes
 Marie Louise de Guzmán (1613-1666), Portugees koningin
 Martín Luis Guzmán (1887-1976), Mexicaans schrijver en journalist
 Miguel Henríquez Guzmán (1898-1972), Mexicaans politicus en militair
 Nuño Beltrán de Guzmán (±1490-1544), Spaans conquistador
 Rafael Carvajal Guzmán (1818-1881), Ecuadoraans politicus en schrijver
 Rodolfo Guzmán Huerta (1917-1984), Mexicaans worstelaar en acteur
 Silvestre Antonio Guzmán Fernández (1911-1982), Politicus van de Dominicaanse Republiek

Zie ook 
 Guzmán el Bueno, doorverwijspagina

Spaanse achternaam